Васи́лий Цветко́в:
 Цветков, Василий Жанович (род. 1968) — российский историк, профессор МПГУ и РГГУ.
 Цветков, Василий Николаевич (1907—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Цветков, Василий Павлович (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Цветков, Василий Фёдорович (1909—1981) — Герой Советского Союза.